Филоново — название географических объектов:

Населённые пункты

Россия 
 Филоново — село в Богучарском районе Воронежской области.
 Филоново — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
Филоново — деревня в Полтавском районе Омской области, упразднена в 1999 г.
 Филоново — деревня Городецком районе Нижегородской области.

Украина 
 Филоново — село в Недригайловском районе Сумской области.

Железнодорожная станция 
 Филоново — железнодорожная станция в городе Новоаннинский в Новоаннинском районе Волгоградской области России.

См. также 
 Филонов